Mauren kan syfta på:

Geografi

Liechtenstein 

 Mauren, ort och kommun,

Tyskland 

 Mauern, Harburg – ort i Harburg, Bayern, Oberbayern,